Huacaybamba (stad), een stad in Peru
Huacaybamba (provincie), een provincie van Peru
Huacaybamba (district), een district van Peru